

Cinema 
 ...altrimenti ci arrabbiamo! – film del 1974 diretto da Marcello Fondato e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill
 ...altrimenti ci arrabbiamo! – film del 2022 diretto dagli YouNuts!, reboot del film del 1974

Televisione 
 Altrimenti ci arrabbiamo – programma televisivo italiano del 2013